Wladimir Subkow (russ. Владимир Зубков) ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Anatoljewitsch Subkow (* 1948), sowjetischer Ringer
 Wladimir Semjonowitsch Subkow (* 1958), sowjetischer Eishockeyspieler